Die spanische Provinz Saragossa hat 293 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Saragossa, Gemeinden
!Saragossa
!Gemeinden